Le Mac peut désigner :
 Le Mac, film américain réalisé par  et sorti en 1973 ;
 Le Mac, film français réalisé par Pascal Bourdiaux et sorti en 2010.